Менка — топоним:

Белоруссия 
 Менка — ручей в Минской области, приток Птичи.

Россия 
 Менка — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Менка — река в Смоленской области, приток Жижалы.
 Менка — река в Республике Алтай, приток Чибитки.

См. также 
 Менка-Яга (также Менгаяха, Мевтынглемынг) — река в Ханты-Мансийском автономном округе России, приток реки Лямин 3-й